Urchin kan syfta på:

 Urchin – ett brittiskt hårdrocksband 1972–1980

Geografi 

 Urchin Rock, ö, Antarktis,